Église Santa Chiara peut faire référence :
 Église Santa Chiara, à Lecce, en Italie ;
 Église Santa Chiara, à Rome, en Italie ;
 Église Santa Chiara, à Venise, en Italie.